Østfronten betegner primært Tysklands østlige fronter mod Sovjetunionen under 2. verdenskrig (se artiklen Østfronten under 2. verdenskrig) og mod Rusland under 1. verdenskrig. I begge krige var spredningen af kræfterne på to fronter medvirkende til Tysklands nederlag. I 2. verdenskrig var kampene på østfronten meget voldsomme, hvilket har været med til at cementere begrebet.

 Slag i 1. Verdenskrig (se Østfronten under 1. verdenskrig):
 Slaget ved Tannenberg (1914)
 Slag i 2. verdenskrig (se Østfronten under 2. verdenskrig):
 Operation Barbarossa
 Slaget om Stalingrad
 Panserslaget ved Kursk
 Vinterkrigen
 Fortsættelseskrigen
 Belejringen af Leningrad
 Slaget om Moskva

Se også 
Vestfronten

1. verdenskrig
2. verdenskrig
Slag under 1. verdenskrig
Slag under 2. verdenskrig

ja:東部戦線